Тур — первісний дикий бик
 Тур — розважальна, пізнавальна чи гастрольна подорож
 Тур (пірамідка) — кам'яна гірка, яку викладають у горах для позначення маршруту або вершини гори.
 Тур — бог у давньослов'янській міфології.
 «Тур» — французький футбольний клуб із однойменного міста.
 «Тур» — один із псевдонімів генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича
 «Тур» — срібна пам'ятна монета НБУ.

Географічні об'єкти 

 Тур — місто у Франції.
 Тур — річка у Швейцарії, притока Рейну.

Населені пункти та їхні частини
 Тур — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тур — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Тур — частина села Облеконь у гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства

Тур — село, Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район.
 Тур — пункт контролю на кордоні з Білоруссю.

Примітки